Mutschler ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernd Mutschler (* 1961), deutscher Jurist und Bundesrichter
 Carlfried Mutschler (1926–1999), deutscher Architekt

 Fritz-Heiner Mutschler (* 1946), deutscher Altphilologe
 Hans-Dieter Mutschler (* 1946), Natur- und Technikphilosoph
 Herbert Mutschler (* 1960), deutscher Leichtathlet
 Hiram Mutschler (* 1953), deutscher Jazzmusiker
 Wolf Mutschler (* 1948), deutscher Chirurg, Hochschullehrer und Autor

Siehe auch:
 Mutchler